Miles bezeichnet:
 Miles (Name), englischer Vorname und Familienname (mit Namensträgern)
 Miles (Band), eine deutsche Indie-Band 
 Miles & More, das Vielfliegerprogramm der Lufthansa
 Miles Aircraft, einen britischen Flugzeughersteller für zivile und militärische Flugzeuge
 Miles Sound System, eine Soundbibliothek, u. a. für Computerspiele
 Miles Automotive Group, einen Hersteller von Elektroautos in den USA
 Miles Binz Shipping, eine internationale Überseespedition
 Miles Inc., ein US-Tochterunternehmen der Bayer AG
 (4119) Miles, einen Hauptgürtelasteroid
 Joubert Miles, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Miles Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Miles-Insel, Insel im Highjump-Archipel, Antarktis
 Miles (Meteorit), ein 1992 nahe der gleichnamigen Stadt in Queensland, Australien entdeckter Meteorit
 Miles (Soldat), den einfachen Infanteriesoldaten in den Truppen des Römischen Reichs

Miles ist der Name folgender Orte:
 Miles (Queensland), Australien
 Miles (Iowa), USA
 Miles (Texas), USA
 Miles (Wisconsin), USA

MILES ist die Abkürzung für:
 Multiple Integrated Laser Engagement System

Siehe auch:
 Mile
 Meile (Begriffsklärung)
 Milles
 Mile Creek
 Miles Creek
 Milesi

Abkürzung